Сезон 2005/06 стал для «Боруссии» 30-м в чемпионате Германии и 96-м со дня основания клуба.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

1.325.000

Зима 

400.000

Ушли из клуба

Лето 

4.250.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:1.725.000

Общая прибыль:4.250.000

Разница:2.525.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Бавария» стала обладателем кубка Германии, в кубок УЕФА квалифицировался финалист кубка — «Айнтрахт».

Кубок Германии

1-й раунд

Кубок Интертото

3-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2005/2006